Happier (canção de Ed Sheeran)
 Happier (canção de Marshmello e Bastille)
 Happier (canção de Olivia Rodrigo)